Kari Aalvik Grimsbø (Børsa, 4 januari 1985) is een voormalige Noorse handbalspeelster. Ze speelde in de Eliteserien voor Byåsen IL en in het nationale team. Grimsbø is keepster. Van 2015 tot en met 2020 speelde ze voor het Hongaarse topteam uit Györ.

Noors team 
Grimsbø debuteerde in september 2005 voor het nationale team, waarvoor ze sindsdien 173 maal het doel verdedigde, waarin ze 1 keer scoorde. Ze was meermaals tweede keepster van het team achter Katrine Lunde Haraldsen. Met Noorwegen won ze goud op het Europees kampioenschap in 2006 en 2008, zilver op het Wereldkampioenschap 2007 en goud bij de Olympische Spelen in Beijing (2008) en in Londen (2012).

Interlands

Individuele onderscheidingen 
 Opgenomen in het All-Star team van de Olympische Spelen in 2012 als beste keepster.
 Opgenomen in het All-Star team van de Olympische Spelen in 2016 als beste keepster.
 Opgenomen in het All-Star team van de EHF Champions League seizoen 2016/17 als beste keepster.

Externe links 
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen